hrabstwo Boone (ang. Boone County) w USA, w stanie Arkansas
 hrabstwo Boone (ang. Boone County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Boone (ang. Boone County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Boone (ang. Boone County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Boone (ang. Boone County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Boone (ang. Boone County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Boone (ang. Boone County) w USA, w stanie Nebraska
 hrabstwo Boone (ang. Boone County) w USA, w stanie Wirginia Zachodnia